Wólka Klonowska ist ein polnischer Ortsname:
 Wólka Klonowska (Brąszewice), Ort im Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź
 Wólka Klonowska (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Georgenthal, Kreis Osterode, Ostpreußen